В список включены все галеты, состоявшие на вооружении Российского императорского флота.

Галеты или голеты представляли собой небольшие двухмачтовые суда, сходные по конструкции с бригами, однако отличавшиеся меньшими размерами и парусностью. Все суда этого типа обладали хорошей манёвренностью и помимо парусного вооружения оснащались вёслами. В качестве артиллерийского вооружения на галеты устанавливались пушки и карронады малого и среднего калибра. В документах и литературе иногда эти суда также именовались шхуна-бригами.

В составе Российского императорского флота суда данного типа применялись с конца XVIII до середины XIX века. Несли службу в составе Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии. Использовались для несения брандвахтенной службы, выполнения гидрографических работ, принимали участие в учениях и в боевых действиях флота.

Легенда 
Список судов разбит на разделы по флотам, внутри разделов суда представлены в порядке очерёдности включения их в состав флота, в рамках одного года — по алфавиту.
 Наименование — имя судна.
 Количество орудий — количество артиллерийских орудий, установленных на судне. В случае, если судно в разное время было вооружено различным количеством орудий, значения указываются  через знак «/».
 Размер — длина и ширина судна в метрах.
 Осадка — осадка судна (глубина погружения в воду) в метрах.
 Верфь — место постройки судна.
 Корабельный мастер — фамилия мастера, построившего или руководившего постройкой судна.
 Год включения в состав флота — постройки, приобретения, переоборудования или захвата судна.
 История службы — основные места и события.
 н/д — нет данных.
Сортировка может проводиться по любому из выбранных столбцов таблиц, кроме столбцов История службы и Примечания.

Галеты Балтийского флота 
В разделе приведены галеты, входившие в состав Балтийского флота России.

Галет Черноморского флота 
В разделе приведен галет, входивший в состав Черноморского флота России. Сведений об особенностях конструкции этого судна, месте его постройки и корабельном мастере не сохранилось.

Галеты Каспийской флотилии 
В 1803 году в кампании участвовал военный галет № 3 под командой лейтенанта Дзивовича.
В 1804 году в кампании участвовали военные галеты № 4 и № 1 под командой лейтенанта Сипягина.

В 1806 году для нужд каспийской флотилии строились 2 галета, однако сведений о фактическом применении их в составе флотилии не сохранилось.

Примечания

Комментарии

Ссылки на источники

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

Галеты